Marchand kan som auktorsförkortning betyda:

 Louis Marchand
 Nestor Léon Marchand

Robotskapade auktorsförkortningar